Појам Пулхерија може да се односи на:
 Пулхерија (кћерка Теодосија I)
 Елија Пулхерија, ћерка византијског цара Аркадија и супруга Маркијана
 Пулхерија Стурдза, принцеза од Молдавије